Ocean Software, desenvolupadora de videojocs
 Illa Ocean, illa de corall habitada a l'Oceà Pacífic, a l'oest de les illes Gilbert i 300 km a l'est de Nauru 
 Ocean Acres
 Ocean Beach
 Ocean City (Florida)
 Ocean City (Maryland)
 Ocean City (Nova Jersey)
 Ocean City (Washington)
 Ocean Gate
 Ocean Grove (Nova Jersey)
 Ocean Park
 Ocean Park (Uruguai), balneari al departament de Maldonado al sud-est de l'Uruguai 
 Ocean Pines
 Ocean Ridge
 Ocean Shores
 Ocean Springs
 Ocean View
 Aletta Ocean
 Billy Ocean (Fyzabad, Trinitat i Tobago, 1950), cantant britànic 
 Stone Ocean